Блюститель закона:

 Блюститель закона (фильм, 1951)
 Блюститель закона (фильм, 1976) () — американский боевик 1976 года режиссёра Джеймса Фарго.